Bassa steht für:
 osmanischer Herrschertitel, siehe Pascha (Titel)
 Bassa (Band), Berliner Band
 Bassa (Einheit), altes italienisches Volumen- und Gewichtsmaß
 Weiler in der Gemeinde Saint-Ours (Savoie), Frankreich

Afrika:
 Bassa (Kamerun), Volk in Kamerun
 Bassa (Region), Region in Kamerun
 Bassa (Bantusprache), Sprache in Kamerun
 Bassa (Westafrika), Volk in Westafrika
 Bassa-Sprache, Sprache in Westafrika
 Bassa (Nigeria), Volk in Nigeria
 Bassa-Kaduna, Dialektgruppe der Platoiden Sprachen
 Bassa-Komo, Dialektgruppe der Platoiden Sprachen
 Bassa-Nge, Dialektgruppe der Nupoiden Sprachen

Personen:
 Bassa (Märtyrin) († 304)
 Ferrer Bassa (um 1288–1348), spanischer Maler
 Fidel Bassa (* 1962), kolumbianischer Boxer
 Gerhard Bassa (* 1980), österreichischer Fußballspieler
 Jaime Bassa (* 1977), chilenischer Anwalt und Politiker
 Natalia Luis-Bassa (* 1966), venezolanische Musikerin

Siehe auch:
 Basa
 Baça